Lentaria är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Lentaria i familjen Lentariaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Gomphaceae, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Lentaria